Zbójnicka Kopka (słow. Zbojnícka kôpka, Zbojnícka kopa, Zbojnícky hrb) – turnia w słowackich Tatrach Wysokich
 Zbójnicki Kopiniak (słow. Zbojnícka kopa) – wzniesienie w słowackich Tatrach Wysokich